{| style="padding:0.3em; float:right; margin-left:15px; border:1px solid #B8C7D9; background:#f5faff; font-size:90%; line-height:1.5em"
|- style="text-align:center; background:#b8b635"
!colspan="12"|Chile Open 2023
|-
!style="text-align:right; width:7em;"|Campion:
| 
|colspan="9" | Nicolás Jarry
|-
!style="text-align:right; width:7em;"|Finalist:
| 
|colspan="9" | Tomás Martín Etcheverry
|-
!style="text-align:right; width:7em;"|Scor:
| 
|colspan="9" | 6–7(5–7), 7–6(7–5), 6–2
|
|- style="background:#eeeeee; text-align:center;"
!colspan="11" | Probe
|-
|style="text-align: right;"|'Simplu
| 
|Masculin
|-
|style="text-align: right;"|Dublu
| 
|''Masculin
|- style="background:#eeeeee; text-align:center;"
!colspan="11" |
|-
|}Chile Open 2023 – Simplu''' a avut loc la sfârșitul lunii februarie și începutul lunii martie 2023. Treizeci și doi de jucători s-au înscris în competiția de simplu a turneului de tenis de la Santiago jucat pe terenuri cu zgură. Patru dintre ei și-au asigurat participarea prin calificare. Pedro Martínez a fost campionul en-titre, dar a pierdut în prima rundă în fața lui  Yannick Hanfmann.

Nicolás Jarry l-a învins pe Tomás Martín Etcheverry în finală cu 6–7(5–7), 7–6(7–5), 6–2 câștigând titlul de simplu la Chile Open 2023.

Capi de serie
Primii patru capi de serie intră direct în runda a doua.

Tabloul principal

Finală

Jumătatea superioară

Jumătatea inferioară

Calificări

Capi de serie

Jucători calificați

Rezultate calificări

Prima calificare

A doua calificare

A treia calificare

A patra calificare

Note

Legături externe
Main draw
Qualifying draw

2023
ATP Tour 2023